Derby eterno (Bulgaria) – tra Levski Sofia e CSKA Sofia
Derby eterno (Croazia) – tra Hajduk Spalato e Croazia Zagabria
Derby eterno (Grecia) – tra  e 
Derby eterno (Macedonia) – tra  e Pelister Bitola
Derby eterno (Romania) – tra Steaua Bucureşti e Dinamo București
Derby eterno (Serbia) – tra Stella Rossa e Partizan Belgrado
Derby eterno (Slovenia) – tra Olimpija Ljubljana e Maribor